Miasta w USA:
 Knowlton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Knowlton – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Gminy w USA:
 Knowlton (ang. Knowlton Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Knowlton (ang. Knowlton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
W Wielkiej Brytanii:
 Knowlton – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Knowlton – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)